W sezonie 1889-1890 odbyła się 19. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą turnieju został, po raz czwarty w swojej historii, Blackburn Rovers, który pokonał w finale na Kennington Oval The Wednesday 6:1.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Trzecia runda

Powtórki

Półfinały

Finał 

Mecz finałowy odbył się w sobotę 29 marca 1890 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

1889 w piłce nożnej
1889 w Wielkiej Brytanii
1890 w piłce nożnej
1890 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej